Příjmení Koutecký nese více různých osobností:

 Jaroslav Koutecký (1922–2005) – český fyzikální chemik a předseda Grantové agentury AV ČR
 Jaroslava Vobrubová-Koutecká (1891–1969) – česká překladatelka z francouzštiny, němčiny a nizozemštiny
 Josef Koutecký (1930–2019) – český lékař, chirurg a zakladatel dětské onkologie v Československu
 Pavel Koutecký (1956–2006) – český filmový dokumentarista a scenárista
 Vlastimil Koutecký (1930–2000) – český akademický architekt a scénograf